Llista de tots els municipis del districte de Žiar nad Hronom de la regió de Banská Bystrica.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Ziar Nad Hronom